Müffelmann ist der Familienname von:

 Leo Müffelmann (1881–1934), Geschäftsführer des Verbandes leitender Angestellter und Freimaurer
 Ludwig Müffelmann (1853–1927), deutscher Journalist, Schriftsteller und Freimaurer, Vater von Leo Müffelmann